

Lokalizacje

Niemcy 
 Baunach – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg
 Baunach – rzeka, dopływ Menu

Osoby 
 Katharina Baunach – niemiecka piłkarka nożna
 Leo Baunach – niemiecki polityk
 Norbert Baunach – niemiecki polityk